Toro o bou, mamífer quadrúpede remugant
 Toro mecànic, vehicle proveït d'una forca elevadora dissenyat per moure càrregues muntades en palets
 Toponímia:
 El Toro (Menorca), muntanya més elevada de l'illa de Menorca
 El Toro, municipi del País Valencià
 El Toro (Calvià), urbanització del municipi de Calvià
 Platja del Toro, platja de la dita localitat
 Serra del Toro, sistema muntanyenc entre les províncies de Terol i Castelló
 Alfoz de Toro, comarca natural de la província de Zamora (Espanya)
 Toro (Zamora), municipi de la província de Zamora (Espanya)
 Regne de Toro, regne d'Uganda fundat el 1822 
 Bocas del Toro, arxipèlag de Panamà
 Província de Bocas del Toro, divisió administrativa de Panamà
 Biografies:
 Benicio del Toro, (1967), actor, productor, guionista i director de cinema estatunidenc
 María José Toro Nozal
 Ray Toro, (1977, Kearny, Nova Jersey), guitarrista
 Suso de Toro, (Santiago de Compostel·la, 1956) escriptor gallec
 Xelís de Toro, (Santiago de Compostel·la, 1962), escriptor gallec, germà de Suso de Toro
 Miscel·lània: Scuderia Toro Rosso, equip de fórmula 1